Пилкохвіст (Poecilimon) — рід прямокрилих комах родини Листові коники (Phaneropteridae).

Поширення 
Ареал роду включає Південно-Східну Європу у тому числі Південні Альпи, Південну Угорщину, Румунію, Болгарію, південь європейської частини колишнього СРСР, Малу Азію, Сирію, Палестину, Кавказ, Іран та Центральну Азію.

Класифікація 
До роду відносять 134 види:

 Poecilimon deplanatus Brunner von Wattenwyl, 1891
 Poecilimon hamatus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon ikariensis Willemse, 1982
 Poecilimon klausgerhardi Fontana, 2004
 Poecilimon paros Heller & Reinhold, 1992
 Poecilimon unispinosus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon adentatus Ramme, 1933
 Poecilimon aegaeus Werner, 1932
 Poecilimon affinis Frivaldsky, 1867
 Poecilimon albolineatus Ingrisch & Pavicevic, 2010
 Poecilimon amissus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon ampliatus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon anatolicus Ramme, 1933
 Poecilimon angulatus Uvarov, 1939
 Poecilimon armeniacus Uvarov, 1921
 Poecilimon artedentatus Heller, 1984
 Poecilimon ataturki Ünal, 1999
 Poecilimon athos Tilmans, Willemse & Willemse, 1989
 Poecilimon bidens Retowski, 1889
 Poecilimon bifenestratus Miram, 1929
 Poecilimon bilgeri Karabag, 1953
 Poecilimon birandi Karabag, 1950
 Poecilimon bischoffi Ramme, 1933
 Poecilimon boldyrevi Miram, 1938
 Poecilimon bosphoricus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon brunneri Frivaldsky, 1867
 Poecilimon celebi Karabag, 1953
 Poecilimon cervoides Karabag, 1964
 Poecilimon cervus Karabag, 1950
 Poecilimon chopardi Ramme, 1933
 Poecilimon chostae Stshelkanovtzev, 1935
 Poecilimon concinnus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon cretensis Werner, 1903
 Poecilimon davisi Karabag, 1953
 Poecilimon demirsoyi Sevgili, 2001
 Poecilimon distinctus Stshelkanovtzev, 1910
 Poecilimon diversus Ünal, 2010
 Poecilimon djakonovi Miram, 1938
 Poecilimon doga Ünal, 2004
 Poecilimon ebneri Ramme, 1933
 Poecilimon ege Ünal, 2005
 Poecilimon elegans Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon erimanthos Willemse & Heller, 1992
 Poecilimon ersisi Salman, 1978
 Poecilimon eskishehirensis Ünal, 2003
 Poecilimon excisus Karabag, 1950
 Poecilimon ferwillemsei Ünal, 2010
 Poecilimon flavescens Herrich-Schäffer, 1838
 Poecilimon fussii Fieber, 1878
 Poecilimon geoktschajcus Stshelkanovtzev, 1910
 Poecilimon gerlindae Lehmann, Willemse & Heller, 2006
 Poecilimon glandifer Karabag, 1950
 Poecilimon gracilioides Willemse & Heller, 1992
 Poecilimon gracilis Fieber, 1853
 Poecilimon guichardi Karabag, 1964
 Poecilimon hadjisarandou Werner, 1938
 Poecilimon harveyi Karabag, 1964
 Poecilimon hatti Ünal, 2004
 Poecilimon haydari Ramme, 1951
 Poecilimon heinrichi Ramme, 1951
 Poecilimon heroicus Stshelkanovtzev, 1911
 Poecilimon hoelzeli Harz, 1966
 Poecilimon inflatus Brunner von Wattenwyl, 1891
 Poecilimon inopinatus Ünal, 2010
 Poecilimon intermedius Fieber, 1853
 Poecilimon istanbul Ünal, 2010
 Poecilimon iucundus Ünal, 2003
 Poecilimon izmirensis Ramme, 1933
 Poecilimon jablanicensis Chobanov & Heller, 2010
 Poecilimon jonicus Fieber, 1853
 Poecilimon karabagi Ramme, 1942
 Poecilimon karabukensis Ünal, 2003
 Poecilimon karakushi Ünal, 2003
 Poecilimon kocaki Ünal, 1999
 Poecilimon kutahiensis Werner, 1901
 Poecilimon laevissimus Fischer, 1853
 Poecilimon lateralis Fieber, 1853
 Poecilimon ledereri Ramme, 1933
 Poecilimon lodosi Harz, 1975
 Poecilimon longicercus Ünal, 2010
 Poecilimon luschani Ramme, 1933
 Poecilimon macedonicus Ramme, 1926
 Poecilimon mariannae Heller, 1988
 Poecilimon marmaraensis Naskrecki, 1991
 Poecilimon martinae Heller, 2004
 Poecilimon minutus Karabag, 1975
 Poecilimon miramae Ramme, 1933
 Poecilimon mytilenensis Werner, 1932
 Poecilimon naskrecki Ünal, 2001
 Poecilimon neglectus Ramme, 1931
 Poecilimon nobilis Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon nonveilleri Ingrisch & Pavicevic, 2010
 Poecilimon obesus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon obtusicercus Heller, Sevgili & Reinhold, 2008
 Poecilimon oligacanthus Miram, 1938
 Poecilimon orbelicus Pancic, 1883
 Poecilimon ornatus Schmidt, 1850
 Poecilimon pechevi Andreeva, 1978
 Poecilimon pergamicus Brunner von Wattenwyl, 1891
 Poecilimon pindos Willemse, 1982
 Poecilimon pliginskii Miram, 1929
 Poecilimon propinquus Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon pseudornatus Ingrisch & Pavicevic, 2010
 Poecilimon pulcher Brunner von Wattenwyl, 1891
 Poecilimon roseoviridis Chobanov & Kaya, 2012
 Poecilimon sanctipauli Brunner von Wattenwyl, 1878
 Poecilimon schmidtii Fieber, 1853
 Poecilimon scythicus Stshelkanovtzev, 1911
 Poecilimon serratus Karabag, 1962
 Poecilimon similis Retowski, 1889
 Poecilimon solus Ünal, 2010
 Poecilimon soulion Willemse, 1987
 Poecilimon stshelkanovtzevi Tarbinsky, 1932
 Poecilimon sureyanus Uvarov, 1930
 Poecilimon syriacus Brunner von Wattenwyl, 1891
 Poecilimon tauricola Ramme, 1951
 Poecilimon tauricus Retowski, 1888
 Poecilimon thessalicus Brunner von Wattenwyl, 1891
 Poecilimon thoracicus Fieber, 1853
 Poecilimon toros Ünal, 2003
 Poecilimon tricuspis Miram, 1926
 Poecilimon tschorochensis Adelung, 1907
 Poecilimon turciae Ramme, 1951
 Poecilimon turcicus Karabag, 1950
 Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko, 1951
 Poecilimon varicornis Haan, 1842
 Poecilimon variicercis Miram, 1938
 Poecilimon veluchianus Ramme, 1933
 Poecilimon vodnensis Karaman, 1958
 Poecilimon werneri Ramme, 1933
 Poecilimon xenocercus Karabag, 1956
 Poecilimon zimmeri Ramme, 1933
 Poecilimon zonatus Bolívar, 1899
 Poecilimon zwicki Ramme, 1939
</div>

Примітки

Джерела 
 Kurt Harz: Die Orthopteren Europas. Band 1, Dr. W. Junk N. V., Den Haag 1969.

Коники
Роди прямокрилих